Сен-Пале́ () — упразднённый французский кантон, находился в регионе Аквитания, департамент Атлантические Пиренеи. Входил в состав округа Байонна.

Код INSEE кантона — 6436. Всего в кантон Сен-Пале входили 27 коммун, из них главной коммуной являлась Сен-Пале.

Население 
Население кантона на 2012 год составляло 9419 человек.

Коммуны кантона

Ссылки 
 Кантон Сен-Пале на сайте INSEE
 Население коммун департамента Атлантические Пиренеи на сайте INSEE

Упразднённые кантоны департамента Атлантические Пиренеи